Michael ou Michaël, parfois orthographié Mickael ou Mickaël, Mikael ou , ou encore Mikhael, est un prénom masculin théophore d'origine hébraïque. Dans cette langue, il correspond à une confession de foi sous forme de question rhétorique signifiant « Qui est comme El/Dieu » (en hébreu , « mi-kha-El » pour : « qui - semblable - El/Dieu »). Ce nom a une forme francophone qui est Michel.

Le nom connait de nombreuses variantes selon les langues et comporte de multiples diminutifs. Il apparait plusieurs fois dans la Torah ainsi que dans le Nouveau Testament où il désigne notamment l'un des archanges qui, depuis les Pères de l'Église, devient l'incarnation du protecteur dans la littérature théologique chrétienne. En Islam, l'ange « Mikaïl » ou « Mikèl » apparait à une seule reprise dans le Coran mais, s'il est important et aimé de Dieu, ses attributions sont peu claires. Il fait le bien autour de lui, accompagne les êtres humains dans leurs phases négatives pour les tirer vers le haut et les éloigne de leurs vieux démons. Également proches des animaux il guidera ceux qui ont croisé sa route vers les portes afin 
qu’ils deviennent à leur tour des êtres célestes dans une nouvelle vie.
Michaël est célébré comme saint le 29 septembre par les Églises catholique et orthodoxe, en compagnie des archanges Gabriel, Raphaël et Uriel.

Personnalités

Prénom 
Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter les listes générées automatiquement en cliquant sur les liens suivants :

Aux États-Unis, Michael a été le prénom le plus donné aux nouveau-nés garçons de 1958 à 1998.

Pseudonyme 

 Michael (1982-), Michael Jefferson Nascimento, footballeur brésilien.
 George Michael (1963-2016), auteur-compositeur-interprète anglais.
 Mikael de Poissy (1974-), tatoueur français.

Nom d'usage 
 Maître Michael dit de Savoye, architecte gothique.
 Michael, Theodot Nykyforovych Khoroshy (1885-1977), évêque et métropolite de l'Église orthodoxe ukrainienne du Canada.

Patronyme

Michael/Michaël 
 Arthur Michael (1853-1942), chimiste américain, célèbre pour l'addition de Michael ;
 Chrýsis Michaíl (1977), footballeur chypriote ;
 Cliff Michael (1933), homme politique canadien en Colombie-Britannique ;
 Édouard Michaël ou Edouard Salim Michael (1921-2006), compositeur d'origine britannique ;
 Frank Michael (1947), chanteur belge ;
 Friedrich Michael (1892-1986), écrivain et éditeur allemand ;
 Gertrude Michael (1911-1964), actrice américaine ;
 Geshe Michael (1952), enseignant américain du bouddhisme tibétain ;
 Jean-François Michael (1946), chanteur français ;
 Jean-Pierre Michaël (1966), acteur français ;
 Jimmy Michael (1877-1904), cycliste britannique ;
 Jörg Michael (1963), batteur du groupe finlandais de power metal Stratovarius  ;
 Ken Michael (1938), gouverneur australien d'Australie-Occidentale ;
 Lorraine Michael (1943), femme politique canadienne ;
 Marion Michael (1940-2007), actrice allemande de théâtre et de cinéma ;
 Mauricio Hassid Michael (1905-1979), peintre espagnol ;
 Nicole Michael (1987), joueuse américaine de basket-ball ;
 Pierre Michael (1932-2001), acteur ;
 Ralph Michael (1907-1994), acteur britannique ;
 Ras Michael ou Dadawah (1943), musicien jamaïcain ;
 Rogier Michael (vers 1552-1619), chanteur, compositeur et maître de chapelle franco-flamand, père de Tobias Michael ;
 Sam Michael (1971), ingénieur automobile australien ;
 Sarah Michael (1990), footballeuse nigériane ;
 Shayne Michael (1991-), poète d’origine wolastoqiyik de la Première Nation Malécite du Madawaska ;
 Simon Michaël (1950), policier, scénariste et acteur français ;
 Theodor Wonja Michael (1925), acteur et journaliste afro-allemand ;
 Tobias Michael (1592-1657), compositeur et Thomaskantor allemand, fils de Rogier Michael ;
 Willie Michael (?-?), footballeur écossais.

Mikael/Mikaël

Micael 
 Rúben Micael (1986), footballeur portugais.

Art et culture

Cinéma 

 Michaël, film allemand de Carl Theodor Dreyer, sorti en 1924 ;
 Michael, film américain de Nora Ephron, sorti en 1996 ;
 Michael, film autrichien de Markus Schleinzer, sorti en 2011 ;
 , film indien de Ribhu Dasgupta, sorti en 2011.

Littérature 
 Michaël, chien de cirque, roman de Jack London paru en 1917.

Musique

Albums 
 Forever, Michael,  solo de Michael Jackson sorti en 1975 ;
 Michael,  solo de Michael Jackson sorti en 2010.

Chansons 
 Michael, chanson du groupe britannique Franz Ferdinand ;
 Michael Row the Boat Ashore ou Michael est un negro spiritual datant des années 1860 repris et adapté par The Highwaymen, The Beach Boys, Lonnie Donegan, Harry Belafonte, Bobby Darin, Johnny Rivers, Trini Lopez... La chanson a été adaptée en français par Jacques Plante et interprétée par Rika Zaraï.

Mangas 
 Michael ?!, manga de Makoto Kobayashi.

Personnages de fiction 
 Michael Kael, journaliste-reporter de l'émission Sept jours au Groland, dont a été tiré le film Michael Kael contre la World News Company ;
 Michael Pinson, héros d'une série de romans de Bernard Werber ;
 Michael Scofield, héros de la série américaine Prison Break.
 Michael Scott (The Office), personnage principal de la série The Office
 Michael Afton, le personnage principal de Five Nights at Freddy's: Sister Location.

Divers 
 MICHAEL, portail Internet vers des collections numérisées de musées, de bibliothèques et d’archives de différents pays européens.
 Opération Michael, opérations militaires allemandes de la Première Guerre mondiale

Toponymes 

 Saint-Michael, une île de l'île de Man,
 Michael, paroisse de l'île de Man,
 Michael, un sheading et une circonscription de l'île de Man ;
 Skellig Michael, l'une des deux îles qui composent l'archipel des Skelligs ;
 Mar Michael, village libanais ;
 Zouk Mikael, ville libanaise ;
 Saint Michael's Abbey ou abbaye Saint-Michel à Farnborough, dans le sud de l'Angleterre où sont enterrés Napoléon III, son épouse et son fils ;
 Mont Michael, volcan des îles Sandwich du Sud, point culminant de l'île Saunders.

Cyclone 
 Voir .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Le prénom féminin biblique Michal, porté par la fille du roi Saül
 Les patronymes , , , ,  ou encore

Variantes

Liens externes 
 Courbe des naissances
 Origine, courbe des naissances et cartographie

Patronyme français
Patronyme anglais
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Prénom masculin
Nom théophore